Ligusticum delavayi är en flockblommig växtart som beskrevs av Adrien René Franchet. Ligusticum delavayi ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
delavayi